Název Velký Špičák nese více vrcholů:

 Velký Špičák (482 m) – vrchol jižně od Supíkovic v okrese Jeseník
 Velký Špičák (Žihelská pahorkatina) (554,5 m) – vrchol v Žihelské pahorkatině, západně od Hradecka v okrese Plzeň-sever
 Velký Špičák (Křižanovská vrchovina) (734 m) – vrchol u Třeště v okrese Jihlava, v Národní přírodní rezervaci Velký Špičák
 Velký Špičák (Krušné hory) (965 m) – vrchol v Loučenské hornatině, severovýchodně od Kovářské v okrese Chomutov

a také:
 Národní přírodní rezervace Velký Špičák

Související články 
 Špičák
 Malý Špičák